L'Affaire Morin peut désigner :
 L'Affaire Morin, une affaire  juridique française impliquant le sociologue Edgar Morin ;
 L'Afaire Morin, une affaire politique québécoise impliquant l'universitaire et homme politique Claude Morin.